Wszystkie stworzenia duże i małe – pierwszy album Andrzeja Zauchy (1983)
 Wszystkie stworzenia duże i małe (All Creatures Great and Small) – cykl powieści Jamesa Herriota (1970)
 Wszystkie stworzenia duże i małe (All Creatures Great and Small) – film fabularny (1974)
 Wszystkie stworzenia duże i małe (All Creatures Great and Small) – serial telewizyjny (1978–1990)
 Wszystkie stworzenia duże i małe (All Creatures Great and Small) – serial telewizyjny (2020)